Arnoux ist eine Variante von Arnold oder Arnulf und der Name von
 Arnoux (Bischof) († 1079, auch Arnulf), Bischof von Gap

Arnoux ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Arnoux (* 1938), französischer Geher
 Paul-Alexandre Arnoux (1884–1973), französischer Schriftsteller
 René Arnoux, französischer Flugzeugkonstrukteur
 René Arnoux (* 1948), französischer Rennfahrer